Сукупність пристроїв, апаратів і т.і., що розташовані один за одним і мають певне загальне виробниче призначення.
 Трубопровід у системі обладнання, яке необхідне для реалізації певної технології (технологічного процесу).
 Технологічна система для початкового оброблення продукції нафтової чи газової свердловини перед її відправленням на береговий термінал чи на шельфове навантажувальне устатковання.
 Секція збагачувальної фабрики — технологічна лінія, яка забезпечує виконання всіх операцій переробки корисних копалин незалежно від інших, таких самих ліній.

Література